Мовчання — дія або стан за значенням дієслова мовчати, тобто утримання від мови, висловлювань, використання голосу. Стан мовчазної людини.

Мовчання — пауза наприкінці віршового рядка або на місці цезури, використовується також у прозі та драматурги. Специфічного значення паузі надав Людвіг Вітгенштайн, завершуючи свій «Логіко-філософський трактат» (1921) «Про що неможливо говорити, про те слід мовчати»

Див. також 
 Благе Мовчання
 Мовчання шинки (фільм)
 Мовчання доктора Івенса (фільм)
 Мовчання (фільм, 1963) (швед. Tystnaden) — чорно-білий художній фільм режисера Інгмара Бергмана.
 Мовчання зради (фільм)
 Мовчання Лорни (фільм)
 Мовчання ягнят

Примітки

Література 
 В. Малахов. Мовчання //

Посилання